Руй Дамазу (полное имя — Руй Мигел Дамазу Перейра ди Алмейда; , ) — португальский шахматист, международный мастер, тренер ФИДЕ.

Чемпион Португалии 1986, 1993, 1995, 1999, 2007 и 2013 гг. (1993, 1995 и 2013 гг. после дополнительных матчей). Серебряный призер чемпионатов Португалии 1992, 2000 и 2005 гг. (в 1992 г. разделил 1—2 места с А. Фернандишем и проиграл дополнительный матч со счетом 2 : 4; в 2005 г. в аналогичной ситуации уступил Л. Галегу). Бронзовый призер чемпионатов Португалии 1990 и 2003 гг.

В составе сборной Португалии участник десяти шахматных олимпиад (1990—2018 гг.), командных первенств Европы 1992, 1997 и 2001 гг. и командного первенства мира среди студентов 1993 г.

В 1993 г. представлял Португалию в зональном турнире.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Португалии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Баррейру